Sajenko ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Iwanowitsch Sajenko (* 1983), russischer Fußballspieler
 Switlana Sajenko (* 1982), ukrainisch-moldawische Ringerin
 Tetjana Sajenko (1951–2013), ukrainische Diplomatin